Buzzard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Hill (Indiana)	
 Buzzard Hill (Missouri)	
 Buzzard Hill (Oklahoma)	
 Buzzard Hill (Tennessee)	
 Buzzard Hill (Texas)	
 Buzzard Hill (Clarke County, Virginia)	
 Buzzard Hill (Grayson County, Virginia)